Эмиссы () — село в Амгинском улусе Якутии России. Административный центр Эмисского наслега. Большинство жителей якуты.
Население  чел. () .

География 
Село расположено на юго-востоке Центральной Якутии. Вокруг села множество озерков. Крупнейшее из них — оз. Куду

Улиц шесть:ул. К.Урастырова, ул. Комсомольская,  ул. Мира,  ул. Молодёжная,  ул. Набережная,  ул. Советская.

Расстояние до улусного центра — села Амга — 74 км.

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село возглавило образованное муниципальное образование Эмисский наслег.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 584 человек мужчин — 287, женщин — 297 (49,1 и 50,9 % соответственно).

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли 97 % от общей численности населения в 636 чел..

Известные жители 
Народный поэт Якутии Кюннюк Урастыров родился в Эмисском наслеге.

Нина Николаевна Чигирева, якутская певица, родилась 15 ноября 1954 г. в с. Эмиссы

Инфраструктура 
Эмисская СОШ им. В. М. Новикова — Куннук Урастырова, музей-усадьба народного поэта Кюннюк Урастырова

Школе в 19 веке попечительствовал Гавриил Васильевич Никифоров (1845-?) — российский предприниматель якутского происхождения.

Транспорт 
В 2013 году шло строительстве автомобильной дороги «подъезд к селу Эмиссы от 103 км автодороги „Амга“»

Примечания

Ссылки 
 	
 

Населённые пункты Амгинского улуса